Арабли́нское (вариант Араблинка, Араблинская) — село в Дербентском районе Дагестана.

Образует муниципальное образование село Араблинское со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено на федеральной трассе «Кавказ», в 8 км южнее города Дербент. Железнодорожная станция Араблинский Северо-Кавказской железной дороги.

История 
Село образовано путём слияния населённых пунктов при станции Араблинская и имения генерала Б. Араблинского (по фамилии которого получила название станция).

Население 

 Национальный состав

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Промышленность 
ГУП Учебно-производственное хозяйство «Араблинское».

Примечания 

Населённые пункты Дербентского района
Сельские поселения Дагестана
Муниципальные образования Дербентского района